Националистическая партия:
 Националистическая партия Бангладеш
 Баскская националистическая партия
 Националистическая партия (Мальта)
 Партия националистического движения (Турция)
 Националистическая партия (Филиппины)